Melanthium (lateinisch) oder Melanthion (griechisch) steht oder stand für:
 Echter Schwarzkümmel
 verschiedene Arten der Germergewächse
 Jungfer im Grünen
 Kornrade
 verschiedene Arten der Zeitlosengewächse